Nyborg kan syfta på:

 Nyborg – en stad i Danmark som ligger på Fyn
 Nyborgs kommun – en kommun Danmark
 Nyborg, Kalix kommun – en tätort i Kalix kommun
 Nyborgs herrgård – en herrgård i Håtuna socken, Upplands-Bro kommun
 Kalix Bandy – en svenska bandyklubb kallades Kalix-Nyborg BK, åren 1990-2001 
 Nyborgs SK – en sportklubb i Nyborg i Sverige
 Reidar Nyborg – en norsk längdskidåkare